Ши́хов (Ши́хова) — фамилия, а также топоним.

Известные носители 
 Шихов, Александр Никитович (1914—1995) — подполковник НКВД СССР, Герой Советского Союза.
 Шихов, Евгений Витальевич (1969—2021) — генерал-майор внутренней службы, глава УФСИН по Забайкальскому краю.
 Шихов, Ким Иванович (1932—2021) — советский и российский живописец.
 Шихов, Константин Николаевич (род. 1984) — российский следж-хоккеист, МСМК России.
 Шихов, Павел Андреевич (1909—1961) — Герой Советского Союза.
 Шихов, Сергей Борисович (1912—1995) — советский и российский физик.
 Шихова, Екатерина Владимировна (род. 1985) — российская спортсменка-конькобежец, МСМК.
 Шихов, Степан Кузьмич (1895—1955) — советский поэт.

Топоним 
 Шихов — деревня в Белоруссии, Гомельская область, Жлобинский район.

См. также 
 Шихово